Соревнования по тхэквондо на XXIX летних Олимпийских играх в Пекине прошли с 20 по 23 августа. 128 спортсменов из 64 стран разыграли восемь комплектов медалей (по 4 мужчины и женщины).

Примечательно, что все 3 награды, завоёванные американцами на Играх в Пекине, были на счету представителей одной семьи Лопесов — двух братьев и сестры: Марк выиграл серебро в категории до 68 кг, Стивен (двукратный олимпийский чемпион 2000 и 2004 года) выиграл бронзу в категории до 80 кг, а Дайана стала третьей в категории до 57 кг.

Спортивные объекты 
Все соревнования прошли в спортивном зале Пекинского научно-технического университета.

Весовые категории 
В соревнованиях по тхэквондо все спортсмены были поделены на четыре весовые категории, разные для мужчин и женщин.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Квалификация 

Каждый Национальный олимпийский комитет мог выставить максимум двух мужчин и двух женщин, но только в разных весовых категориях.

Формат соревнований 

Победители боёв предварительного раунда основной сетки выходят в четвертьфинал; победители четвертьфиналов выходят в полуфинал; победители полуфиналов выходят в финал, где разыгрывают золотую и серебряную медаль. Проигравшие финалистам соответственно в предварительном раунде и в четвертьфиналах встречаются между собой в двух утешительных поединках. Победитель утешительного поединка встречается в боях за бронзовую медаль с проигравшим полуфиналистом из другой половины сетки. Вручаются две бронзовые медали.

Соревнования женщин

Соревнования мужчин

Страны

Ссылки 
 Тхэквондо на сайте официальном сайте Игр   

Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2008
2008 год в тхэквондо